Чемпионат Люксембурга по футболу 1917/1918 — 8-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1917/1918
Люксембург
Люксембург
1917 год в Люксембурге
1918 год в Люксембурге